Федерико IV Напуљски (Напуљ, 19. април 1452- Тур, 9. новембар 1504)
је био краљ  из династије Династија Трастамара. Био је син Фердинанд I Напуљски и Isabella, Princess of Taranto.

Породично стабло 

Рођени 1452.
Умрли 1504.
Династија Трастамара